Pterozonium är ett släkte av mångfotingar. Pterozonium ingår i familjen Siphonophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Pterozonium